Existuje více nositelů příjmení Medveděv, psáno též Medvěděv ():

 Andrij Medveděv (* 1974) – ukrajinský tenista
 Daniil Medveděv (* 1996) – ruský tenista
 Dmitrij Medveděv (* 1965) – ruský politik
 Dmitrij Nikolajevič Medvěděv (1898–1954) – sovětský partyzán a spisovatel
 Jevgenij Medveděv (* 1982) – ruský lední hokejista
 Jevgenija Medveděvová (krasobruslařka) (* 1999) – ruská krasobruslařka
 Roj Medveděv (* 1925) – ruský historik
 Sergej Medveděv (* 1966) – ruský politolog a publicista
 Světlana Medveděvová (* 1965) – ruská ekonomka
 Žores Medveděv (1925–2018) – ruský biolog

Ruská příjmení